Prva slovenska nogometna liga 2019/2020  (oficjalnie znana jako Prva liga Telekom Slovenije ze względu na sponsoring)
była 29. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Słowenii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 13 lipca 2019 do 22 lipca 2020 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Ze względu na pandemię COVID-19 sezon został przerwany 12 marca 2020.
Wznowienie rozgrywek nastąpiło dopiero 5 czerwca 2020. Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva slovenska nogometna liga. Obrońcą tytułu była drużyna NK Maribor, zaś mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna NK Celje

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o 1. SNL 
Druga drużyna 2. SNL ND Gorica wygrała 6:1 mecz z Triglav Kranj o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 1. SNL 2019/2020 - rsssf
 1. SNL 2019/2020 - kicker.de
 Statistika - 1. Slovenska Nogometna Liga 19/20

Linki zewnętrzne 
 NZS – Strona Słoweńskiego Związek Piłki Nożnej 
 Prva liga

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2019 w Słowenii
2020 w Słowenii